

Грінтаун — місто, штат Індіана
 Грінтаун — переписна місцевість, штат Огайо